Gigny hace referencia a varios artículos:

 Gigny (Jura), comuna francesa en Jura.
 Gigny (Yonne), comuna francesa en Yonne.